Kurt Müller (archéologue) (1880–1972), archéologue allemand
  (1903-1990), personnalité politique allemande
 Kurt Müller-Osten (1905-1980), théologien allemand
 Kurt Müller (1924-), personnalité politique allemande
 Kurt Müller (1925-2016), personnalité politique suisse
 Kurt Müller (1934-), tireur suisse
 Kurt Müller dit Kudi Müller (né en 1948), footballeur suisse
 Kurt Müller, cycliste allemand